Blizzard Beasts е четвърти студиен албум на блек метъл групата Immortal. Последен албум с Демонас Дуум Окулта като китарист и първи с Хорф на барабаните.

Състав 
 Абат Дуум Окулта – вокали, бас
 Демонас Дуум Окулта – китара
 Хорф – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Имортъл
Музикални албуми от 1997 година